Чан:

 Чан — большая глубокая кадка или бочка.
 Чан (Чанаккале) () — город и район, провинция Чанаккале, (Турция).
  — варианты транскрипции японского именного суффикса.
 Чан — озеро во Владивостоке, также известно как озеро «Юность».

Фамилии 
Чан (фамилия)

См. также 
 Чаны (значения)
 Чанг (значения)